Die If Stockholm Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Oktober 2001 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in St. Petersburg die St. Petersburg Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Thomas Johansson, der im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Jarkko Nieminen unterlag. Nieminen unterlag dort wiederum den Niederländer Sjeng Schalken (Setzliste Nr. 6). Nur im Finale gab er dabei einen Satz ab. Für Schalken war es der einzige Titel in dieser Saison und der sechste seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Daniel Nestor und Mark Knowles, die dieses Jahr nicht erneut zusammen spielten. Nur Knowles trat zum Turnier an und verlor in der ersten Runde. Neue Turniersieger wurden Donald Johnson und Jared Palmer, die sich als Setzlistenzweite gegen die Ersten der Setzliste Jonas Björkman und Todd Woodbridge gewannen. Für die US-Amerikaner war es der sechste gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

Tennisturnier 2001
Tennisturnier in Stockholm